

Patronyme 

  ;
 Andrew MacKenzie (1911-2001), romancier néo-zélandais, auteur de roman policier et d'essais  ;
 Ann Mackenzie (1933-2022), joueuse de squash néo-zélandaise ;
 Bill MacKenzie (1911-1990), joueur de hockey sur glace canadien ; 
 Billy Mackenzie (1957-1997), chanteur écossais, membre des Associates ;
 Brian Mackenzie, baron Mackenzie de Framwellgate (né en 1943), membre britannique de la Chambre des lords ;
 Charles Mackenzie (1788-1862), diplomate, journaliste et écrivain britannique ;
 le clan MacKenzie, un clan écossais ;
 Clutha Mackenzie (1895-1966), homme politique néo-zélandais, président d'institut de travail pour les aveugles ;
 Dave MacKenzie (né en 1946), homme politique canadien ;
 David Mackenzie (1966-), réalisateur britannique ;
  ;
 George Henry Mackenzie (1837-1891), joueur d'échecs américain ;
 Gisele MacKenzie (1927-2003), chanteuse canadienne ;
 Gladys Mackenzie (1903-1972), physicienne écossaise ;
 Hector MacKenzie (né en 1940), infirmier écossais et ancien responsable syndical ;
 Henry Mackenzie (1745-1831), écrivain écossais ;
  ;
 Ian Alistair Mackenzie (1890-1949), homme politique canadien ;
 Jack MacKenzie (1892-1979), directeur de la photographie écossais ;
 James MacKenzie (1886-1963), joueur de rugby à XV écossais ;
  ;
 Kenneth R. H. Mackenzie (1833-1886), linguiste, orientaliste et écrivain anglais ;
 Lewis MacKenzie (né en 1940), général canadien ;
 Millicent Mackenzie (1863-1942), universitaire galloise ;
 Niall Mackenzie (né en 1961), pilote de vitesse moto britannique ;
 Oceania Mackenzie (née en 2002), grimpeuse australienne ;
 Ranald Slidell Mackenzie (1840-1889), officier américain ;
 Roderick MacKenzie, militaire anglais de la seconde moitié du  ;
  ;
 Stuart Mackenzie (1937-2020), rameur australien ;
 Thomas Mackenzie (1853-1930), Premier ministre de Nouvelle-Zélande en 1912 ;
 .

Prénom

Toponyme

Australie 
 la rivière Mackenzie, dans le Queensland ;

Canada 
 le Mackenzie, fleuve ;
 les monts Mackenzie, chaîne de montagnes ;
 la route du Mackenzie (ou Mackenzie Highway) en Alberta et aux Territoires du Nord-Ouest ;
 le district de Mackenzie, ancienne division administrative des Territoires du Nord-Ouest canadiens ;

Alberta 
 le comté de Mackenzie, municipalité spécialisée de l'Alberta ;

Colombie-Britannique 
 Mackenzie, une municipalité de district ;

Territoires du Nord-Ouest 
 Mackenzie, ancienne circonscription fédérale des Territoires du Nord-Ouest, puis de la Saskatchewan ;
 le diocèse de Mackenzie-Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest ;

États-Unis 
 Mackenzie, village en banlieue de Saint-Louis dans le Missouri ;

Nouvelle-Zélande 
 rivière Mackenzie ;
 bassin de Mackenzie, un plateau inter-montagneux du centre de l'Île du Sud ;
 district de Mackenzie, autorité territoriale de l'Île du Sud.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme écossais
Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom américain